ShareCAD oder ShareCAD.org ist ein kostenloser browserbasierter Online-Dienst zur Betrachtung von verschiedenen Vektor-, Raster- und 3D-Formaten.

Der Service wird auf den Plattformen Windows, macOS, Linux, Android, iOS und Windows Phone unterstützt und ist auf Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Russisch verfügbar.

Features 
ShareCAD erlaubt dem Benutzer CAD-Dateien online im Webbrowser ohne Installation einer Desktop-Software darzustellen. Zudem kann ShareCAD über ein kostenloses iFrame-Plugin auf Websites eingebunden werden. Zur besseren Betrachtung der Zeichnungen unterstützt ShareCAD außerdem Ebenen, Zoom, 3D-Kreise usw. bei veränderbarer Hintergrundfarbe. Zeichnungen können gedruckt werden und sind nach Upload 24 Stunden lang abrufbar bei einer maximalen Dateigröße von 50 MB. Eine kostenlose fakultative Registrierung erlaubt es hochgeladene Dateien dauerhaft auf ShareCAD.org zu speichern.

Unterstützte Formate 
 CAD-Formate: AutoCAD DWG, DXF, DWF, HPGL, PLT
 Vektorformate: PDF, SVG, CGM, EMF, WMF
 3D-Formate: STEP, STP, IGES, IGS, BREP, STL, SAT (ACIS)
 Rasterformate: PNG, BMP, JPG, GIF, TIFF, TGA, CAL
 Archive: 7z, RAR, CAB, ZIP, BZIP, TAR

Weblinks 
 Official Website
 Official Developer's Site

Einzelnachweise 

 
Computer Aided Engineering
Datenformat
Onlinedienst